The Demonstrator foi um periódico anarquista estadunidense publicado por Kate Austin cuja temática principal era o anarcossindicalismo.

Demonstrator
Jornais dos Estados Unidos